Rejon zhuriwski – jednostka administracyjna w składzie obwodu kijowskiego Ukrainy.

Powstał w 1986. Ma powierzchnię 763 km2 i liczy około 16 tysięcy mieszkańców. Siedzibą władz rejonu jest Zhurowka.

W skład rejonu wchodzą 1 osiedlowa rada oraz 20 silskich rad, obejmujących 40 wsi.

Miejscowości rejonu

Przypisy